Кали́нівка () — село в Україні, у Ніжинському районі Чернігівської області. Населення становить 52 осіб. Орган місцевого самоврядування — Великодорізька сільська рада.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Чернігівська область)

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Калинівка 

Села Чернігівської області

Населені пункти Ніжинського району